mur – rodzaj konstrukcji budowlanej

Geografia 
 Mur – skały w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich
 Mur – skała w grupie Skał Rożnowskich w Rożnowie w woj. małopolskim
 Mur (Mura) – rzeka w środkowej Europie
 Mur – gmina w Szwajcarii
 Mur – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar

Twórczość 
 Mur – polski film fabularny z 2014 roku, w reżyserii Dariusza Glazera
 Mur – album grupy Zespół Reprezentacyjny z piosenkami Lluisa Llacha
 Mur – zbiór opowiadań Jeana-Paula Sartre’a

Inne 
 mur – przeszkoda w jeździectwie
 mur – ustawienie graczy w piłce nożnej
 MUR – Mouvements Unis de la Résistanse (Zjednoczone Ruchy Oporu)

Zobacz też 
 Muhr
 Murr
 Mury
 mura